Умрихин — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

 Умрихин, Андрей Петрович (1923—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Умрихин, Артём Игоревич (род. 1985) — украинский исполнитель, продюсер, композитор.
 Умрихин, Юрий Иванович — (род. 1930) — артист балета, педагог; Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Примечания